Секле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 11 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4919 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12188,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Секлен 
 Секлен на сайті французького Національного інституту географії
 Секлен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Секлен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор